ZBA steht für:

 Basel Badischer Bahnhof (IATA-Code)
 Zambia Badminton Association
 Zentralstelle für Bedrohungs-Anpassung von Elektronischem Kampfführungsgerät fliegender Waffensysteme der Luftwaffe und Marine, heutige Bezeichnung Zentrum Elektronischer Kampf Fliegende Waffensysteme

Abkürzung